Поль Лакомб:
 Лакомб, Поль (1834—1919) — французский историк и архивист.
 Лакомб, Поль (1837—1927) — французский композитор.